Даву́д или Дау́д () — распространённое у мусульманских народов имя исламского пророка Давуда (библ. Давид).

 Давуд — исламский пророк и праведник.
 Давуд ибн Али аз-Захири (813—884) — мусульманский улем, основатель захиритского мазхаба.
 Хаджи-Давуд Мюшкюрский — правитель Ширвана.
 Давуд Ага оглы Ахундов (род. 1918) — азербайджанский архитектор и историк архитектуры.
 Мирза Давуд Багир оглы Гусейнов (1894—1938) — советский азербайджанский партийный и государственный деятель.
 Давуд Гусейнович Пашаев (1940—2010) — Президент Государственного российского Центра атомного судостроения, Герой России, дважды Лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Инуса Давуда — немецкий музыкант, певец и саунд-продюсер, автор известных хитов, бывший чемпион по боксу, уроженец Ганы.

Арабские имена